Ім'я Генріх III мали такі особи:
 Генріх III (1017 — †1056) — імператор Священної Римської Імперії
 Генріх III (1207 — †1272) — король Англії;
 Генріх III (1551 — †1589) — король Речі Посполитої (1573—1574), король Франції (1574–1589);
 Генріх III (1643 — †1709) — французький принц Конде, військовий діяч, меценат.